The Punch Line – debiutancki album studyjny zespołu Minutemen wydany w 1981 przez wytwórnię SST Records. Materiał nagrano w lutym 1981 w studiu "Media Art" w Hermosa Beach (Hrabstwo Los Angeles).

Lista utworów 
 "Search" (G. Hurley, M. Watt) – 0:54
 "Tension" (M. Tamburovich, M. Watt) – 1:20
 "Games" (D. Boon, M. Watt) – 1:04
 "Boiling" (G. Hurley, M. Watt) – 0:57
 "Disguises" (D. Boon) – 0:48
 "The Struggle" (D. Boon) – 0:41
 "Monuments" (G. Hurley, M. Watt) – 0:51 
 "Ruins" (G. Hurley, M. Watt) – 0:49
 "Issued" (G. Hurley, M. Watt) – 0:40
 "The Punch Line" (M. Watt) – 0:41
 "Song for El Salvador" (D. Boon) – 0:32
 "History Lesson" (D. Boon) – 0:38
 "Fanatics" (M. Watt) – 0:31
 "No Parade" (D. Boon) – 0:51
 "Straight Jacket" (M. Watt) – 0:59
 "Gravity" (G. Hurley, M. Watt) – 0:57
 "Warfare" (G. Hurley, M. Watt) – 0:55
 "Static" (D .Boon, M. Watt) – 0:53

Skład 
 D. Boon – gitara, śpiew
 Mike Watt – gitara basowa, śpiew
 George Hurley – perkusja, głos w "Ruins"
produkcja
 Spot – producent, inżynier dźwięku, mastering

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 LP+CD "The Punch Line" 1981 Discogs

Przypisy 

Albumy Minutemen
Albumy muzyczne wydane w roku 1981